Lill-Mosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Mosjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (14,7 ha)
Lill-Mosjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (27,2 ha)

Se även
Mosjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn